Estenfeld steht für:

 Estenfeld, Gemeinde im Landkreis Würzburg in Bayern

Estenfeld ist der Familienname folgender Personen: 

 Christa Estenfeld (* 1947), deutsche Künstlerin und Schriftstellerin
 Otto Estenfeld (1895–1966), deutscher Krankenkassenfunktionär